Bailey Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Mountain (Cullman County, Alabama)
 Bailey Mountain (Talladega County, Alabama)
 Bailey Mountain (Faulkner County, Arkansas)
 Bailey Mountain (Independence County, Arkansas)
 Bailey Mountain (Idaho)
 Bailey Mountain (Maine)
 Bailey Mountain (Montana)
 Bailey Mountain (Nevada)
 Bailey Mountain (Essex County, New York)
 Bailey Mountain (Rensselaer County, New York)
 Bailey Mountain (Wilkes County, North Carolina)
 Bailey Mountain (Yancey County, North Carolina)
 Bailey Mountain (Oregon)
 Bailey Mountain (Utah)
 Bailey Mountain (Nelson County, Virginia, 312 m)
 Bailey Mountain (Nelson County, Virginia, 440 m)
 Bailey Mountain (Page County, Virginia)
 Bailey Mountain (Washington)